Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1985/86 war die achte Oberligaspielzeit.

Meister wurde der SSV Ulm 1846, die sich damit für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierten. Durch den ersten Platz in ihrer Gruppe, schafften sie den Aufstieg in den bezahlten Fußball (2. Bundesliga). Der Freiburger FC startete als Vizemeister bei der Amateurmeisterschaft.

Durch den Aufstieg des SSV Ulm, verblieb der FV Lauda in der Oberliga. In die untergeordneten Verbandsligen stiegen der FV Biberach, der SC Geislingen, der FC 08 Villingen sowie der FC Rastatt 04 ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison 1986/87 der SV 98 Schwetzingen, der VFB Gaggenau und der VfR Heilbronn direkt in die Oberliga auf, während der VfL Kirchheim/Teck den Umweg über die Aufstiegsrunde nehmen musste.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 340 Spielen kamen 375.670 Zuschauer ( 1.105 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.700 SpVgg 07 Ludwigsburg – FC Marbach (17. Spieltag) Nachholspiel
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 60 FC Rastatt 04 – SpVgg 07 Ludwigsburg (38. Spieltag)

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Als Meister der Oberliga Baden-Württemberg traf der SSV Ulm 1846 in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf den FSV Salmrohr, Kickers Offenbach und TSV 1860 München. Nach drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage belegten die Ulmer mit 11:7 Toren und 8:4 Punkten den ersten Platz in ihrer Gruppe.

Spiele 
Gruppe Süd

|}

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger aus der Verbandsliga 
Die drei Verbandsligameister SV 98 Schwetzingen, VFB Gaggenau und der VfR Heilbronn stiegen direkt in die Oberliga auf. Den letzten Aufstiegsplatz spielten die Verbandsligavizemeister aus. Hierbei setzte sich der VfL Kirchheim/Teck gegen den TuS Lörrach-Stetten durch, der zuvor den VfL Neckarau bezwungen hatte.

1. Runde

|}

2. Runde

|}

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin. Jahrgänge 1985 und 1986.

1986
Fußballsaison 1985/86